Dörner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 György Dörner (född 1953), ungersk skådespelare
 
 Reinhard Dörner (född 1961), tysk fysiker

Se även 

 Dorner

Tyska efternamn